Guglielmino – variante alterata di Guglielmo, nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Edoardo Guglielmino – scrittore, poeta, medico, partigiano, politico e giornalista italiano
Francesco Guglielmino – poeta e critico letterario italiano
Francesco Vincenzo Guglielmino – matematico italiano
Luigi Guglielmino – pittore italiano
Salvatore Guglielmino – insegnante e scrittore italiano 
Stefania Guglielmino – ex calciatrice italiana